Ри́ва-дель-Га́рда (), до 1969 года просто Рива —  итальянская коммуна провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже, центр долинного сообщества Альто-Гарда-э-Ледро. Располагается на северной оконечности озера Гарда.

Название переводится с итальянского языка как «побережье». В Средние века владение Ривой оспаривали епископы Трента и Венецианская республика. Решением Венского конгресса (1815) город был отдан Габсбургам, которые владели им до конца Первой мировой войны (1918). 

Во второй половине XIX века превратился под названием Райф-ам-Гартзе (Reiff am Gartsee) в один из основных курортов Австро-Венгрии, где, в частности, любили отдыхать Томас Манн и Франц Кафка. Через эту приграничную крепость проходил маршрут многих путешественников из Германии и Австрии в Италию. Здесь базировалась австрийская флотилия. С 1891 до 1936 гг. существовало прямое железнодорожное сообщение с Арко, где строили свои виллы корифеи венского высшего света.

Бухта Ривы — популярная благодаря живописному рельефу и мягкому климату туристическая и курортная местность, привлекающая, в частности, велосипедистов и виндсёрферов. Из достопримечательностей заслуживают упоминания: 
 башня Аппонале (известна по документам с 1273 года);
 приозёрная венецианская крепость, перестроенная из замка Скалигеров и приспособленная австрийцами под казарму; 
 площадь 3 ноября с административными зданиями XIV—XV веков;
 несколько средневековых ворот, сохранившихся от разобранной городской стены;
 11 церквей (частью средневековых, частью барочных).

Над городом высится 1575-метровая , на склоне которой с венецианской башни начала XVI века открываются отличные виды на озеро Гарда. Также поблизости часто посещается 87-метровый .

Население составляет 15693 человека (2008 г.), плотность населения составляет 374 чел./км². Занимает площадь 42 км². Почтовый индекс — 38066. Телефонный код — 0464.

В коммуне 15 августа особо празднуется Вознесение Девы Марии. Покровителем коммуны почитается святой апостол Андрей Первозванный, празднование 30 ноября.

Динамика населения:

Города-побратимы 
  Бенсхайм, Германия (1989)

Ссылки 
 
Официальный сайт населённого пункта